pot. kotwica Danfortha – patentowa konstrukcja kotwic

Miejscowości w USA:
 Danforth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Danforth – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Danforth (ang. Danforth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Danforth (ang. Danforth Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Danforth (ang. Danforth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine